O São José Rugby Clube, fundado em 1987, é um dos times de Rugby mais importantes do Brasil, tendo ganhado vários títulos. O time é baseado em São José dos Campos.

História 

Antes da formação do clube, o rugby foi trazido a São José dos Campos por meio de professores universitários do Instituto Tecnológico Aeroespacial.

Em 1984, o francês Dominique Contant e o argentino Guillermo Collins chegaram a São José dos Campos e organizaram um time para um torneio universitário. Seus filhos convidaram mais alguns jovens para iniciar no esporte, e com ajuda do argentino Daniel Sauchelli, foi criado o São José Rugby Clube. Desde então, o São José cresceu fortemente, sempre focando as categorias de bases.

Títulos

Rugby Union 

 Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 9 vezes (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2015)
Campeonato Brasileiro de Rugby vice-campeão 4 vezes (1999, 2000, 2005, 2009) 

  Campeonato Paulista de Rugby campeão 10 vezes (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2013, 2014)
Campeonato Paulista de Rugby vice-campeão 3 vezes (2002, 2003, 2012)

 Categoria Juvenil Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 4 vezes (1999, 2001, 2007, 2008)
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 4 vezes (2006, 2007, 2008, 2011)
Campeonato Paulista de Rugby vice-campeão 1 vez (2009)

  Torneo Valentin Martinez Nin campeão taça-bronze 1 vez (2008)

 Categoria Infantil Masculino
  Campeonato Paulista de Rugby campeão 1 vez (1991)

Rugby Sevens 

 Categoria Adulto Masculino
  Circuito Brasileiro de Rugby Sevens campeão 3 vezes (2008/09, 2009/10, 2010/11)
  Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens campeão 2 vezes (2011 e 2012)
  Circuito Brasileiro de Rugby Sevens Curitiba Sevens campeão 1 vez (2009)
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão 1 vez (2010)
Torneio Floripa Rugby Sevens campeão taça-prata 1 vez (2006)

  Torneio ET Sevens campeão 1 vez (2001)

 Categoria Juvenil Masculino
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão 1 vez (2010)

Ligações externas 

 

Times de rugby de São Paulo
Esporte de São José dos Campos